Ла́заревская — фамилия и топоним:

Фамилия 
Известные носители:
 Лазаревская, Елизавета Валериановна (1840—1874) — российская дворянка, дочь орловского губернатора В. И. Сафоновича

Топоним 
 Лазаревская (d) — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Лазаревская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Лазаревская — река в Карелии, Россия.
 Лазаревская (d) — гора в Еврейской автономной области России.
 Лазаревская — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги.

Разное 
 Иулиания Лазаревская
 Лазаревская башня
 
 Лазаревская Падь (d)

См. также